Ричард од Шрузберија, војвода од Јорка (рођен 17. августа 1473), био је шесто дете, а други син краља Едварда IV од Енглеске и Елизабете Вудвил, рођен у Шрузберију. Ричард и његов старији брат, који је кратко владао као краљ Едвард V, мистериозно су нестали, убрзо након што је Ричард III преузео престо Енглеске 1483. године.

Војводство 
Принц Ричард је постао војвода од Јорка у мају 1474. и ступио у витешки ред подвезице у наредној години. Од тог времена постало је традиција да други син енглеског владара носи титулу војводе од Јорка. Дана 15. јануара 1478, у катедрали Светог Стефана, када му је било 4 године оженио је петогодишњу Ен де Моубреј, осму грофицу од Норфолка, која је наследила бројне поседе Моубрејевих.

Кад је Ен де Моубреј умрла, у новембру 1481, њени поседи су припали Вилијаму, виконту од Берклија и Џону Хауарду, првом војводи од Норфолка. Јануара 1483. парламент је усвојио закон по ком Ричарду, војводи од Јорка и Норфолка, припадају имања Моубрејевих за његовог живота, а после његове смрти његовим наследницима, уколико их буде имао. Виконт од Берклија је, наиме, упао у финансијске потешкоће и дугове, које је потом отплатио краљ Едвард IV, после чега је виконт одустао од својих права на земљу Моубрејевих пред парламентом 1485.

Наследник 

Ричардов отац Едвард IV, умро је 9. априла 1483. На тај начин, његов брат Едвард (иначе први рођен), принц од Велса, постао је краљ Енглеске и био је признат као такав. Међутим, Едвард је био малолетан. Са тринаест година је ступио на престол, чиме је пао под заштиту брата свог оца, војводе од Глостера.

Не тако давно, свештеник, за ког се сада поуздано верује да је бискуп Роберт Стилингтон, пристао је да венча Едварда IV за Леди Елеонор Талбот 1461, која је још била жива када се он поново венчао, али овај пут са Елизабет Вудвил 1464. Регентски одбор је утврдио да је ово био случај бигамије (двоженство), чиме је поништио законитост другог брака и све деце у њему рођене. Војвода од Глостера, Ричард, није извршавао своју улогу заштитника младог краља ваљано, те су под његовим утицајем, оба Едвардова сина, Ричард и његов брат Едвард V Јорк, лишени су права на наследство 25. јуна 1483, јер су били рођени у незаконитом браку. Војвода од Глостера, као једини преживели брат Едварда IV, постао је краљ Ричард III.

Позни период живота 

Након што је преузео трон, Ричард III Јорк је наредио да се ради сопствене "безбедности" принчеви заточе у кулу Лондон тауер, после чега више нису виђени. О томе шта се после догађало може се само нагађати, а сматра се да су највероватније убијени. Године 1487. је човек по имену Ламбер Симнел тврдио да је принц Ричард. Од 1490. до његовог хапшења 1497. године, тврдио је да је Ричард.

Године 1674. радници су, приликом преуређења Лондон тауера, ископали кутију са два мала костура. Ставили су их на хрпу отпада док се неко није досетио да би то могли бити остаци двојице младих принчева. Тадашњи енглески краљ Чарлс II заповедио је да се њихови остаци преселе у Вестминстерску опатију и тамо достојно сахране где и данас леже, иако никада није са сигурношћу утврђено да су то њихови посмртни остаци.

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 
 

Рођени 1473.
Династија Плантагенет
Династија Јорк
Витезови подвезице
Енглески принчеви